Слив-Донард () — вершина в горах Морн на территории графства Даун, Северная Ирландия. Слив-Донард является высочайшей точкой в Морн и на территории Северной Ирландии и провинции Ольстер.

Название 
Вершина названа в честь святого Донарда ( или Domhanghart; ум. ок. 500), последователя святого Патрика и основателя монастыря в Махере (), к северу от Ньюкасла, который став отшельником, жил где-то у подножия Слив-Донарда. Существует легенда, что святой Патрик назначил Донарда охранять окружающую местность с горы, чем тот и занимается по сей день, став вечным опекуном Слив-Донарда.

В кельтском язычестве гора была известна как Sliabh Slainge, и названа в честь сына Партолона — Sláinge, считающегося первым врачом Ирландии. Согласно анналам четырёх мастеров, Sláinge умер в 2533 год от сотворения мира () и похоронен у подножия горы.

География 

Слив-Донард расположен в северо-восточной части Морн, недалеко от Ньюкасла, всего в 2 километрах от Ирландского моря и залива Дандрум (). Гора имеет три меньших пика (Millstone Mountain, Thomas’s Mountain и Crossone). Две узких горных долины () отделяют Слив-Донард от соседних вершин: Slieve Commedagh на северо-западе (высота — 767 м, вторая по высоте вершина Морн) и Chimney Rock Mountain на юге.

На вершине Слив-Донард находятся каирн и небольшая каменная башенка, выполняющая роль укрытия. Башня является частью Морнской стены (), построенной в период с 1904 по 1922 годы. Также на вершине установлен тригонометрический пункт.

Примечания

Ссылки 
 .
 Компьютерное моделирование панорамы с вершины: север, юг.

Даун (графство)
Горы Ирландии
Горы Северной Ирландии